Dmitri Meschijew ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Dawydowitsch Meschijew (1925–1983), sowjetischer Kameramann 
 Dmitri Dmitrijewitsch Meschijew (* 1963), russischer Filmregisseur und Produzent